AFIS – acronimo di Aerodrome Flight Information Service, Servizio Informazioni Volo Aeroportuale
 A.F.I.S. – acronimo di Automated Fingerprint Identification System, sistema di riconoscimento delle impronte digitali
 A.F.I.S. – acronimo di Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia, mandato dell'ONU all'Italia sulla Somalia dal 1950 al 1960